Die Saison 2010/11 der Wysschaja Hockey-Liga war die 19. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse und die erste seit Gründung der VHL.

Modus 
Die 20 Mannschaften der Wysschaja Hockey-Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt, die jeweils zehn Teilnehmer hatten. Jede Mannschaft spielte acht Mal gegen jeden Gegner innerhalb der Konferenz, wodurch die Anzahl der Spiele pro Mannschaft jeweils 56 betrug. 

Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs

Weblinks 
 

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2010/11